SM-2 – polski śmigłowiec wielozadaniowy
 SM-2MR – amerykański pocisk przeciwlotniczy średniego zasięgu Standard
 SM-2ER – amerykański pocisk przeciwlotniczy dalekiego zasięgu Standard
 SM-2ER Block IVA – amerykański pocisk przeciwlotniczy dalekiego zasięgu Standard, nie wprowadzony do służby